

Топоніми

Йоро (Східні Піренеї) — муніципалітет у Франції в департаменті Східні Піренеї.

Йоро (Ґіфу)
 Повіт Йоро

Інше 
 Йоро (ненґо) — девіз правління Імператора Японії в 717—724 роках.
 Кодекс Йоро